Henry St John (1. wicehrabia St John)
 Henry St John (1. wicehrabia Bolingbroke)
 Henry St John (4. wicehrabia Bolingbroke, 5. wicehrabia St John)
 Henry St John (5. wicehrabia Bolingbroke, 6. wicehrabia St John)